Bartłomiej Giżycki (1682–1768)
 Bartłomiej Giżycki (ok. 1770–1827)